Films en televisie
 Scream (1996), een Amerikaanse horrorfilm uit 1996
 Scream (1981), een Amerikaanse horrorfilm uit 1981
 Scream (2022), een Amerikaanse horrorfilm uit 2022 en een vervolg op Scream 4
 Scream (televisieserie), televisiebewerking van de filmfranchise

Muziek
 Scream (zang), een zangtechniek in de metal
 Scream (album van Chris Cornell), een studioalbum uit 2009
 Scream (album van Melody Club)
 Scream (band), een Amerikaanse punkband
 Scream (Chris Cornell), een single van Chris Cornell uit 2009
 Scream (Ozzy Osbourne), album van Ozzy Osbourne uit 2010
 Scream (Timbaland), een single van Timbaland uit 2008
 Scream (Usher), een single van Usher uit 2012
 Scream/Childhood, een single van Michael en Janet Jackson uit 1995

Andere
 Scream (Marvel), een stripfiguur uit de strips van Marvel Comics
 Scream!, een achtbaan in Six Flags Magic Mountain